Pertoltice bezeichnet

Pertoltice pod Ralskem (Barzdorf am Rollberge), Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
Pertoltice u Frýdlantu (Berzdorf), Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien
Pertoltice u Zruče nad Sázavou (Pertoltitz), Gemeinde im Okres Kutná Hora, Tschechien